TK, Tk eller tk  kan avse:

 TK – IATA:s kod för Turkish Airlines
 tk – valuta i Bangladesh, se Taka 
 tk – ISO 639-1-koden för turkmenska
 .tk – toppdomän för Tokelauöarna
 TK - en förkortning för teologie kandidat